El término réplica generalmente se refiere a una obra artística que reproduce la original con exactitud. También, puede hacer referencia:

 a la réplica (sismología), cada uno de los movimientos sísmicos que ocurren en la misma región en donde hubo un temblor o terremoto central;
 a Réplica (banda), una banda mexicana de música electrónica con influencias de rock.

Además, puede referirse:

 al derecho a réplica, derecho jurídico a dar una rectificación o respuesta a una información publicada por otros.

Enlaces externos